Carvalho kan som auktorsförkortning betyda:

 Ismar de Souza Carvalho
 Aníbal A. de Carvalho
 André Maurício Vieira de Carvalho
 Antenor Leitao de Carvalho
 Gervásio Silva Carvalho
 José Cândido de Melo Carvalho
 Lucia d'Avila Freire de Carvalho

Robotskapade auktorsförkortningar